

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steic“ beginnt.

Steic 



Steich 
 Steichele, Anton von (1816–1889), deutscher Erzbischof und Historiker
 Steichen, Dominique (1899–1971), luxemburgischer Politiker
 Steichen, Edward (1879–1973), luxemburgischer Fotograf
 Steichen, René (* 1942), luxemburgischer Politiker, Mitglied der Chambre und Manager